Gunung Padang is een megalithische site in Karyamukti, Campaka, Cianjur, West-Java, Indonesië, 30 km ten zuidwesten van Cianjur en 8 km van het treinstation Lampegan. Het is de grootste megalithische site in geheel Zuidoost Azië genoemd. 

Volgens controversiële C14-dateringen zou de constructie  20.000 v.Chr. zijn begonnen. Geoloog Danny Hilman Natawidjaja van het Research Center for Geotechnology aan het Indonesian Institute of Sciences deed er onderzoek en suggereerde dat de reusachtige piramide rond 11.000 v.Chr. werd gebouwd door bewoners van Atlantis.
Archeoloog Harry Truman Simanjuntak gaat er in een verslag uit 2014 echter van uit dat de site van recenter oorsprong is, misschien tussen de 2e en 6e eeuw n.Chr.

Cimanggu, Ciwangun en Cipanggulakan zijn de dorpen die het dichtstbij de site liggen.

Geschiedenis 
Het bestaan van de site werd genoemd in Rapporten van de Oudheidkundige Dienst (ROD, 1914). De Nederlandse historicus N. J. Krom noemde de site in 1949.

De site bevindt zich op 885 m boven zeeniveau en beslaat een heuvel middels een serie terrassen, begrensd door teruglopende stenen muren, waar men komt via 400 treden van andesiet, 95 m omhoog. De site is bedekt met massieve, rechthoekige stenen van vulkanische herkomst.

De Soendanezen beschouwen de site als heilig en geloven dat ze het resultaat is van de poging van koning Siliwangi om in een nacht een paleis te bouwen. De asymmetrische trappiramide is gericht op het noordwesten, naar berg Gede.

Onderzoek van 2012 
Uit een onderzoek van 2012 bleek, dat:
 de site dateerde van 6500 jaar geleden, volgens een C14-datering 3-4 m onder het oppervlak; van 12.500 jaar geleden op een diepte van 8-10 m. De artefacten op de grond dateren van 4800 jaar geleden.
 op basis van geo-elektrische-, georadar- en geomagnetische testen ten minste op een diepte van 15 m er een constructie met grote kamers is.
 de zuidzijde vijf stenen terrassen heeft; de oostzijde 100 stenen terrassen (2 m hoog, 2 m breed); de westzijde stenen terrassen heeft, die nog bedekt zijn met aarde en struiken; de noordzijde een 1,5 m brede trap en terrassen heeft.
 de site een gebied van ongeveer 25 hectare beslaat (ter vergelijking: Borobudur bezet 1,5 hectare).
 de constructie van de muurzijde van de terrassen overeenkomsten vertoont met die van Machu Picchu in Peru.

Onderzoek van 2014 
Eind juni 2014 heeft het Ministerie van Educatie en Cultuur Gunung Padang megalitische site tot een National Site Area verklaard, een gebied dat 29 hectare beslaat.

Op 1 oktober 2014 werden opgravingen opgeschort, omdat:
 een grote structuur zich onder de oppervlakte bevindt
 veel artefacten zijn ontdekt
 de opgraving van 2014 niet naar behoren zou zijn uitgevoerd

De constructie van de site kent vier perioden:
 Gunung Padang was van oorsprong een natuurlijke vulkaan.
 Ca. 10.000 jaar geleden (mogelijk vanaf 20.000 v. Chr.) begonnen de veranderingen aan de heuvel.
 Ca. 9000 jaar geleden werd de heuvel in kolommen van andesiet ingepakt.
 Ca. 7000 jaar geleden werd de site gerenoveerd en werden parallelle lagen stenen kolommen toegevoegd.
 Ca. 3000 jaar geleden bedekte een nieuwe groep de structuur met een laag aarde.

Kritiek 
Vierendertig Indonesische wetenschappers tekenden een petitie, waarin de motieven en methoden van het Hilman-Arif team ter discussie werden gesteld. Volgens vulkanoloog Sutikno Bronto is de site de hals van een oude vulkaan en geen door de mens opgerichte piramide. Een anonieme archeoloog had kritiek op de methode van onderzoek: iets opgraven, C14-dateren en dan een beschaving creëren rond die periode om de vondst te verklaren.

Zie ook 
 Nan Madol
 Soendaland

Archeologische plaats in Indonesië